De Letse voetbalbeker 2012–2013 (Lets: Latvijas Kauss) was de 71ste editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Letland, die werd georganiseerd door de Letse voetbalbond (LFF). Het toernooi begon op 3 juni 2012 en eindigde op 18 mei 2013 met de finale in het Skonto stadions in de hoofdstad Riga. FK Ventspils won de beker voor de zesde keer in de clubgeschiedenis (na 2003, 2004, 2005, 2007 en 2011) door FK Liepājas Metalurgs in de eindstrijd met 2-1 te verslaan. De winnaar plaatste zich voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2013/14.

Schema

Zie ook
Virslīga 2012
Lets voetbalelftal in 2012
Virslīga 2013
Lets voetbalelftal in 2013

2013
Letland